Кутуково — название населённых пунктов в России:

 Кутуково — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Кутуково — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Кутуково — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Кутуково — село в Спасском районе Рязанской области.
 Кутуково — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Кутуково — село в Ясногорском районе Тульской области.